Dambrath est un pays fictif de Féérune appartenant au monde de campagne des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

C'est un pays très dur, dirigé par une race hybride d'humains, demi-elfe, et drow : les Crintri.

Les habitants du Dambrath sont appelés les Dambraii, ou Damhraii ('ii' étant la forme plurielle). Les étrangers ignorants les appellent parfois Damhrathiens.

Dambrath est une rareté du fait de son énorme population de demi-elfes.
Environ 15 % des habitants possèdent un gène elfe, et 90 % d'entre eux proviennent des drows. Les autres 10 % sont les véritables nobles dont la lignée remonte à l'un des 112 demi-elfes qui accompagnèrent Cathtyr.
Près de 70 % de la population est d'origine humaine et barbare sédentarisée, vestige des tribus Arkaiun.
Les 15 % restants comptent des gnolls servant de gardes dans les manoirs des nobles, des orcs et demi-orcs, et des halflings.
On ne trouve pas d'elfes résidents, ni de nains, hormis quelques marchands à Ammathtar ou Hezuth.

Géographie
Dambrath est un pays côtier, centré autour d'une baie, la Baie des Dauphins Dansants, ayant connu aucune tempête en 500 ans. Cette baie est un véritable trésor car elle regorge de poissons (et aussi de dauphins d'où son nom - les dauphins sont une espèce protégée au Dambrath) et de perles.

Le nord du pays est plus ou moins délimité par la forêt d'Amtar, et l'ouest par la frontière naturelle des monts de Halruaa ainsi qu'une grande région marécageuse.

Les plaines du pays sont recouvertes de grandes herbes, nourrissant tout le bétail.
Au nord, les Montagnes Gnollwatch constituent une chaine très anodine d'environ . Le pic le plus haut, le Mont Hazail, se situe à . Les montagnes deviennent de grandes collines à  l'est, parcourues par des ruisseaux et recouvertes d'arbres fruitiers. La rivière Ammath est un grand fleuve traversant ces collines, et elle constitue la limite orientale du pays.

Dambrath est un pays chaud, rafraichi par la brise marine la nuit. Peu d'habitants ont déjà vu de la neige et le gel est très rare. Il existe une saison des pluies calée sur la fin de l'automne jusqu'au milieu de l'hiver.

Histoire 

La nation de Dambrath est née d'un royaume barbare il y a plus de 500 ans, asservi par des prêtresses de Loviatar et des drows de la cité de T'lindhet.

En , 4 tribus de barbares, fuyant la destruction de leur foyer par l'Unther et le Mulhorande s'installèrent près de la baie. Ils changèrent leurs habitudes, vivant de pêche et de récolte et devinrent les Arkaiun, ou Peuple du Vent.

En , un grand chef nommé Reinhar dirigea les tribus éparses. Les halflings du Luiren furent vite fait esclaves et plusieurs cités du Durpar mises à sac. L'Estagund fut annexé et Reinhar se tourna vers le Halruaa. Une armée de  cavaliers et une flotte de 50 navires attaquèrent ensemble Halruaa.
Reinhar occupa les villes de Mithel, Galdel, et Zalasuu, mais les mages Halruaans stoppèrent l'armée, la battant pendant la Grande Bataille à Sulaziir, grâce à l'archimage Mycontil. Reinhar II prit le contrôle de l'armée et la fit repartir à travers les Murs de Halruaa.

En , les Arkaiuns n'étaient plus un peuple guerrier. Mais Reinhar IX l'Idiot insista pour agrandir le territoire. Il développa les mines dans les montagnes Gnollwatch. Là, les mineurs furent attaqués par des pilleurs drows de la cité de T'lindhet. En représailles, l'armée Arkaiun envahit la cité mais fut éradiquée. Les Arkaiuns résistèrent aux drows pendant 30 ans. Finalement, à la Bataille de Malduir, l'armée barbare fut trahie par des prêtresses demi-elfes venues les soutenir, et la grande prêtresse Cathtyr Shintar tua Reinhar IX.
Toutefois, affaiblis, les drows lui laissèrent le contrôle de la surface, et elle accepta de négocier avec les drows (armes, esclaves...).

Cathtyr régna pendant 205 ans. Elle fit de Dambrath (eltharin pour Nation de Douleur) un bastion maléfique dans les Royaumes, siège du pouvoir de Loviatar. Les cultes animaux des barbares furent éradiqués, et les tribus se réfugièrent dans les plaines de l'ouest, les Swagdar, reprenant leur vie nomade. Les demi-elfes et les drows prospérèrent, faisant naitre une nouvelle race, les Crintri (quart de sang ou nobles), régnant sur les Shebali (inférieurs, issus des tribus humaines).

La capitale fut établie à Cathtyr, nommé en l'honneur de la demi-elfe, tuée par sa propre fille Filina, elle-même tuée 5 ans plus tard par la sienne, Cathakay. Cathakay régna pendant 54 ans et fut tuée par un draogn d'or. Sa nièce Crinti, Melanith prit sa place.

Melanith fit face à une révolte des mâles et s'en d&ébarrassa en les faisant guerroyer contre l'Unther et le Mulhorand. Elle épousa un Crintri, Sadalar et le nomma grand général de l'armée. Corrompu, il s'arrangea pour que les esclaves mâles deviennent peu à peu des citoyens de second rang, même si le pouvoir appartenait encore aux femmes Crintri.

L'armée attaqua l'Estagund, le Durpar, le Veldorn, et les gnolls des montagnes. Elle aida les drows à éradiquer les svirfneblins voisins. Saladar mourut pendant la campagne, et Melanith épousa un autre drow, Nym Inthigg qui lui donna 3 filles et un fils, pendant ses 156 années de règne. Ausitil sa fille dirigea la nation pendant 125 ans, avec une grande politique d'isolation.

L'actuelle Reine, Yenandra la Reine Pirate, dirige depuis 71 ans. Elle a entamé une campagne de pillage au Zakhara, et Dambrath est prospère. Elle a trois filles ambitieuses : les pirates Luatharyn, Meltruil, et la jeune magicienne Hasafir.

Gouvernement
Dambrath est dirigé par la Reine, qui est aussi haute prêtresse de Loviatar. Sa parole est loi. C'est une société matriarcale, mais les hommes peuvent obtenir des positions satisfaisantes.

La loi est stricte, la justice dure et rapide, et dispensée par des femmes Crintri. Les juges sont appelées Honglath (claire penseuse en drow). Selon le mal commis, la punition va d'une petite amende, à une séance de torture pour les mâles Shebali. Un Crintri accusé peut faire appel auprès d'une des douze Grandes Douleurs, haute prêtresse/magicienne de Loviatar (Nv12/6). Ces 12 femmes sont commandées par 4 Duchesses.

Seuls les Crintri peuvent posséder de la terre. On considère Crintri une personne qui peut prouver qu'elle est demi-elfe ou drow à 1/32. Les signes physiques sont bien sûr importants. Les héritages sont transmis de mère à fille, mais pas obligatoirement l'ainée. La mère fait bénéficier une fille prêtresse, magicienne, ou possédant une grande beauté, dans cet ordre. S'il n'y a pas de fille, le fils ainé doit épouser une femme immédiatement, et cette dernière recevra l'héritage et le pouvoir sur le couple. Aussi les mariages sont souvent arrangés par les Honglath.

Il est interdit d'enseigner la magie aux mâles. Enfreindre cela est passible de mort par torture. L'étudiant est lobotomisé et réduit en esclavage. Le pire des crimes au Dambrath est le vol de chevaux, en particulier s'ils appartiennent à une femme Crintri.

Cités importantes
 Cathtyr ( h.), capitale
 Luenath ( h.)
 Prastuil ( h)
 Hazuth ( h.)
 Herath ( h.)
 Ammathtar ( h.)
 Guilmarl ( h.)
 Hethar ( h.)
 Elveswatch ( h.)

Langue
Les Dambraii parlent l'Akalan, la langue tribale des Akaiuns. Les nobles parlent le drow, et le clergé connait la langue secrète de Loviatar. Quelqu'un qui parle le Thorass (la langue commerciale commune) peut se faire comprendre, car le pays est ouvert.

Coutumes
L'influence des Vierges de Douleur, les prêtresses de Loviatar, est ressentie à travers tout le pays. Les loisirs sont brutaux et dangereux, voire recommandés car cela garde le peuple heureux.

La coutume la plus importante vient des colons barbares, les Arkaiuns. Les femmes apprennent l'équitation à 5 ans, et les mâles à 10. On leur apprend aussi l'utilisation de cordes, de lassos et le tir à l'arbalète.

Les hommes se doivent d'être courtois et bien élevés, tenant les portes aux femmes, menant les chevauchées, et protégeant les magiciennes. Dans la vie de tous les jours, l'homme est égal à la femme, mais ces dernières ont les postes politiques et importants. Les femmes se vêtent de leurs plus beaux bijoux dans les soirées, et la beauté est bien vue.

Les diners ne commencent jamais avant que la nuit tombe.

La noblesse, issue des 112 premiers demi-elfes de Dambrath, est respectée, et vue comme des dignitaires militaires.

Une autre coutume veut que l'on montre ses paumes en avant, quand on parle à un noble (prouvant ainsi qu'il n'y a pas d'arme)

Religion
La religion officielle est celle de Loviatar la Vierge de Douleur. On trouve des temples et des autels dans toutes les villes. le clergé enseigne que la douleur est nécessaire pour vivre pleinement et s'instruire. la plupart des Dambraii acceptent cela et savourent la douleur.

La déesse Lolth est aussi vénérée, et respectée par le clergé de Loviatar.

Dans les plaines, et surtout dans les Swagdar, les barbares prient Malar. On trouve aussi une petite secte vénérant Eilistraee.

Monnaie 
Dambrath a sa propre monnaie d'État. Le gouvernement frappe deux types de pièces : le sheb d'argent, et le crint d'électrum. Les autres monnaies sont acceptées partout, selon leur valeur métallique. À cause des pirates, les marchands Dambraii connaissent bien les monnaies étrangères.

Sources 
 The Shining South (1993)- TSR.

Région des Royaumes oubliés